Resina ist

 der bis 1969 geltende ehemalige Name des heutigen Ortsteils Ercolano der italienischen Stadt Neapel

 ein spanisches Wort für Harz (Material)